Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2009 są osiemnastymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 14 marca 2009 roku meczem Amkara Perm z FK Rostów (0:0), zakończyły się natomiast 29 listopada 2009 roku. W rozgrywkach brało udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – FK Rostów i Kubań Krasnodar. Obrońcą mistrzowskiego tytułu był Rubin Kazań.

Drużyny

Zmiany trenerów

Tabela 

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
 21 bramek
  Welliton (Spartak Moskwa)

 16 bramek
  Aleksandr Bucharow (Rubin)
  Alejandro Domínguez (Rubin)

 13 bramek
  Dmitrij Syczow (Lokomotiw)

 12 bramek
  Alex (Spartak Moskwa)
  Aleksandr Kierżakow (Dinamo)

 11 bramek
  Szamił Łachijałow (Terek)

 10 bramek
  Władimir Bystrow (Spartak Moskwa / Zenit Petersburg)

 9 bramek
  Tomáš Necid ()
  Miloš Krasić ()
  Jan Koller ()

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Priemjer-Liga (2008)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2008/2009)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2009 w Rosji